Az 1954-es férfi vízilabda-Európa-bajnokságot Torinóban, Olaszországban rendezték 1954. augusztus 31. és szeptember 5. között. A tornát Magyarország nyerte, ez volt a hatodik Eb címük.

Lebonyolítás 

A tíz csapatot négy háromtagú csoportba sorsolták, amelyekben körmérkőzéseket játszottak. A csoportok első két helyezett együttesei továbbjutottak a második csoportkörbe. A továbbjutott nyolc csapat két csoportot alkotott, ahol szintén körmérkőzések döntöttek a továbbjutásról. Az első két helyezett válogatott mérkőzhetett az 1–4. helyért, míg az utolsó kettő az 5–8. helyért.

Résztvevők 

A csoport
 
 
 

B csoport
 
 
 

C csoport
 
 
 

D csoport

Selejtező csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Második csoportkör

E csoport

F csoport

Döntő csoportkör

Az 5–8. helyezésért

Az 1–4. helyezésért

Végeredmény

Források 
 
 

F1954
Vizilabda